Agenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Agenbach (Neuweiler), Dorf der Gemeinde Neuweiler im Landkreis Calw, Baden-Württemberg (ehedem selbständige Gemeinde)
 Agenbachsiedlung, Siedlung der Gemeinde Ampass, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol (alter Ortsname)

Gewässer:
 Agenbach, Unterlauf des Herztalbachs ab Ampass, rechter Zufluss des Inns vor Häusern, Gemeinde Ampass, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Agenbach (Nagold), linker Zufluss der Nagold nach Wildberg, Landkreis Calw, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Nagold